Le Buat est un toponyme français qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Le Buat (Manche), aujourd'hui intégrée à Isigny-le-Buat ;
 Le Buat (Orne), aujourd'hui partagée entre Saint-Michel-Tubœuf et Saint-Ouen-sur-Iton ;
 Isigny-le-Buat, commune française située dans le département de la Manche en région Normandie.

Voir aussi 
 , patronyme français.